DN67C, een weg in Roemenië, die ook wel Transalpina wordt genoemd
 Gallia Transalpina, een Romeinse provincie, die ongeveer uit het huidige Frankrijk bestond
 Nemesia transalpina, een spinnensoort